Chorherr bezeichnet: 

 ein Synonym für Kanoniker
 im Besonderen die Ordensleute der Augustiner-Chorherren

Chorherr ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Chorherr (* 1935), österreichische Wirtschaftswissenschafterin und Publizistin
 Christoph Chorherr (* 1960), österreichischer Politiker (Die Grünen)
 Franz Xaver Chorherr (um 1845–1929), österreichischer Kapellmeister und Komponist
 Johann Peter Ignaz Chorherr (1734–1814), österreichischer Politiker und Bürgermeister von St. Pölten
 Thomas Chorherr (1932–2018), österreichischer Journalist

Siehe auch:
 Korherr